Лобко́в — русская фамилия; происходит от древнерусского имени Лобко; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Лобков, Александр Николаевич (род. 1989) — российский футболист.
 Лобков, Алексей Иванович (1813—1868) — русский предприниматель.
 Лобков, Вячеслав Николаевич (1903—1971) — советский партийный и государственный деятель.
 
 Лобков, Павел Альбертович (род. 1967) — российский журналист.

Примечания